Panos steht für:

 Panos, Koseform von Panagiotis

Paños ist der Familienname folgender Person:

 Sandra Paños (* 1992), spanische Fußballspielerin